El WPT Chile Open 2023 (cuyo nombre oficial es "Btg Pactual Chile Padel Open 2023") es el tercer torneo de la undécima edición de World Padel Tour. La fase final se disputará entre el 14 y el 19 de marzo de 2023 en las instalaciones del Club Deportivo Universidad Católica de Chile de Santiago de Chile, mientras que la fase previa se disputó entre el 13 y el 15 de febrero en el Euroindoor de Madrid, España.

Parejas inscritas

Categoría masculina

Categoría femenina

Partidos y resultados

Horarios 
Los partidos empiezan el sábado en el club "Euroindoor Alcorcón" con las previas:

 Lunes 13: 1.ª y 2.ª ronda de previa masculina.
 Martes 14: 3.ª ronda de previa masculina y 1.ª y 2.ª ronda de previa femenina.
 Miércoles 15: última ronda de previas masculinas y femeninas.

El cuadro final se juega un mes más tarde:

 Martes 14: dieciseisavos de final.
 Miércoles 15: dieciseisavos de final.
 Jueves 16: octavos de final.
 Viernes 17: cuartos de final.
 Sábado 18: semifinales.
 Domingo 19: finales.

Cuadro Final masculino

Cuadro Final femenino

Clasificados de Previa

Dieciseisavos de Final

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales

Finales

Notas

Referencias 

World Padel Tour
Deporte en Chile en 2023
Pádel en Chile